Uni Tools este o firmă din România, înființată în anul 2006. Obiectul de activitate al Uni Tools este comerțul de mașini și utilaje industriale.

Uni Tools oferă consultanță tehnică gratuită clienților săi. Compania a participat de-a lungul anilor la diferite târguri dedicate domeniului de activitate.

Branduri comercializate 

 Unior
 Eklind
 Tome Feteira
 Irega
 Nexus
 Gravurem
 Wilpu
 Josef Haunstetter
 Lenox Tools
 Irwin Tools
 Kronus
 Tivoly
 Bohrcraft
 Diager
 Stayer
 Ozat
 Kudos
 Struc
 Metrie
 Kappa
 Boa
 Edma
 Zbirovia
 Egamaster
 USH
 Cobit
 ASW
 Wekador
 MetalMinotti
 Port-Bag
 Onci
 Trafee
 EDN
 Elbe Woodtools
 Fantacci
 Pilana
 Bipico
 Lenker
 Wellerhaus
 Le Ravageur
 Pinie
 Insize
 Stahlwille
 Sioux
 Snap-On
 SAM
 BMS
 WGB
 Friedrich
 Samedia
 Sumbitec
 Siba
 Nortec
 Krino
 Helios
 Klingspor
 Loctite
 Compac
 SKF
 Bosch
 Divinol
 Carbochim
 Renania
 Rothenberger
 Dichtomatik
 LTI
 Rocast

Note

Legături externe 
 www.unitools.ro - site oficial, catalog online și platformă de ofertare
 www.MagazinOnlineScule.ro - magazin online al Uni Tools

Fondări în 2006
Companii din Timișoara